Il doppio del torneo di tennis Merano Open 1999, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Lucas Arnold Ker e Jaime Oncins che hanno battuto in finale Marc-Kevin Goellner e Eric Taino 6-4, 7-6.

Teste di serie

 Massimo Bertolini /  Cristian Brandi (quarti di finale)
 Pablo Albano /  Tomás Carbonell (primo turno)

 Lucas Arnold Ker /  Jaime Oncins (campioni)
 Alberto Martín /  Paul Rosner (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Merano Open 1999
ATP Tour 1999